West Salem kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Salem (Illinois)
West Salem (Ohio)
West Salem (Wisconsin)